Ratzek ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Ratzek (* 1960), deutscher Kapellmeister
 Wolfgang Ratzek (1951–2014), deutscher Informationswissenschaftler

Siehe auch:
 Ráček 
 Raczek 
 Razek